Comapa bezeichnet:

 Comapa (Veracruz), Ort in Mexiko
 Comapa (Jutiapa), Gemeinde (Municipio) im Departamento Jutiapa, Guatemala